Phialophorophoma är ett släkte av svampar. Phialophorophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialophorophoma